Ви́тяжка може означати:

 Витяжка — лікарська форма, приготована шляхом екстракції речовин із сировини (екстракт)
 Витяжка — тривіальна назва лабораторної витяжної шафи
 Кухонна витяжка — пристрій для очищення повітря кухні від випаровувань